Gideon Kipketer, Keniaans afstandsloper
Sammy Kipketer, Keniaans afstandsloper
Wilson Boit Kipketer, Keniaans afstandsloper
Wilson Kipketer, Keniaans afstandsloper